A 2019. évi Európa-játékok, hivatalos nevén a II. Európa játékok (fehéroroszul: II. Еўрапейскія гульні, Jeŭrapiejskija huĺni 2019; oroszul: II Европейские игры , Yevropeyskiye igry 2019), egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény, melyet 2019. június 21. és június 30. között rendeztek meg Minszkben.

Tizenöt sportág 23 versenyszámában 50 ország mindegy 4000 sportolója mérte össze tudását az eseményen. Tíz sportágban volt lehetősége a versenyzőknek kvalifikációs jogot szerezniük a 2020. évi nyári olimpiai játékokra. A Dinamo Stadionban az esemény megnyitóját június 21-én, a záró ünnepséget június 30-án tartották.

A Játékok logója a " paparać-kvietkát " - a mágikus virágot jelenítette meg, amely fontos szerepet játszik a szlávok kultúrájában. A rendezvény szlogenje a Bright Year, Bright You jelmondat volt.

A magyar küldöttség 4 arany-, 6 ezüst- és 9 bronzéremmel az éremtáblázat 13. helyén végzett a nemzetek versenyében.

A pályázat

Részt vevő nemzetek 
50 ország sportolója képviselteti magát a játékokon. A zárójelben lévő számok az adott ország képviseletében részt vevő sportolók számát mutatják.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (rendező)

Versenyszámok 
A 2019. évi Európa játékokon 15 sportág vesz részt: asztalitenisz, atlétika, birkózás, cselgáncs, íjászat, kajak-kenu, karate, kerékpározás, 3x3 kosárlabda, ökölvívás, sportlövészet, strandlabdarúgás, szambó, tollaslabda, valamint torna. Ezen kívül sok olyan sportág nem szerepel a játékokon, amely az előzőn szerepelt, ezek az úszás, műugrás, szinkronúszás, vízilabda, BMX, hegyi kerékpár, vívás, taekwondo, triatlon és röplabda. Tíz sportág a 2020. évi nyári olimpiai játékokra is kvalifikál.

  Asztalitenisz (5)
  Atlétika (9)
  Birkózás (18)
 Szabadfogású
 Kötöttfogású
 Női
  Cselgáncs (15)
  Íjászat (8)
  Kajak-kenu (16)
  Karate (12) 
  Kerékpár
 Pálya-kerékpározás (20)
 Országúti kerékpározás (4)
  3x3 kosárlabda (2)
  Ökölvívás (15)
  Sportlövészet (19)
  Strandlabdarúgás (1) 
  Szambó (18)
  Tollaslabda (5)
  Torna
 Akrobatikus (6)
 Aerobic (2)
 Ritmikus gimnasztika (8)
 Szertorna (12)
 Trambulin (4)

Menetrend 
Összesen 199 versenyszámot rendeznek.

Éremtáblázat 
(A táblázatokban Magyarország és a rendező ország sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 

Európa játékok
2019. évi Európa játékok